Darwinopterus modularis — вид птерозавров юрского периода из рода Darwinopterus. Первоначально, при его описании, был единственным в составе рода Darwinopterus, названного в честь Чарльза Дарвина.

Распространение 
Ископаемые отложения юрского периода: Китай, Ляонин, Jianchang, Tiaojishan Formation.

Описание 
Птерозавр небольшого размера с длинным хвостом. Череп относительно крупный, имеет длину от 14 до 19 см, крылья были длиной от 34 до 46 см. На черепе находится низкий длинный гребень, похожий на таковой же у Noripterus и у базального рода Germanodactylus или других представителей семейства Dsungaripteroidea. В челюстях пятнадцать пар острых хорошо отделённых друг от друга зубов, постепенно увеличивающихся в направлении к передней части головы. Их форма говорит о функции удержания добычи.

Голотип (с номером экземпляра ZMNH M8782; Zhejiang Museum of Natural History, Hanzhou, Zhejiang Province, Китай) — это хорошо сохранившийся скелет с черепом, челюстями, почти полным позвоночником, частично сохранённой грудиной, плечевым поясом, частично сохранившимися левой передней конечностью (крылом) и частями задних ног. Скелет передан в Естественноисторический музей города Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Второй экземпляр (YH-2000, учтённый при описании вида) частично сохранился: у него отсутствуют лишь части черепа, грудина и несколько костей пальцев. Он сохраняется в Yizhou Museum (Yixian, Yi) в провинции Ляонин. Авторами описания стали три палеонтолога из Института геологии Китайской Академии геологических наук (Люй Цзюньчан, Liu Yongqing, Ji Qiang), сотрудник музея Zhejiang Museum of Natural History (Jin Xingsheng) и английский палеонтолог Дэвид Анвин (David M. Unwin; School of Museum Studies, University of Leicester, Лестер).

Систематика 
Первоначально был единственным видом рода , позже было описано ещё два вида. Разделяет признаки характерные как для длиннохвостых, так и для короткохвостых птерозавров, поэтому описан как промежуточная между ними ископаемая группа (в составе таксона ; Monofenestrata).

Кладограмма

Примечания

Ссылки 
 Обнаружен скелет самки птерозавра
 Птерозавры были больше похожи на рептилий, чем на птиц

Укуноптериды
Птерозавры юрского периода
Фоссилии, описанные в 2010 году
Таксоны, названные в честь Чарлза Дарвина
Переходные формы
Фоссилии из юрских отложений Китая